Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Oleksii Krutykh e Oriol Roca Batalla hanno sconfitto Ivan Sabanov e Matej Sabanov con il punteggio di 6-3, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Nuno Borges /  Francisco Cabral (primo turno)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (finale)

  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (primo turno) 
  Patrik Niklas-Salminen /  Bart Stevens (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez Varona /  Mario Mansilla Díez (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Faulcombridge Open Ciudad de València 2022